Seppe, een mannelijke voornaam, afgeleid van Jozef;
Breda International Airport - voorheen Seppe Airport, een klein vliegveld bij de A58 aan de rand van het dorp Bosschenhoofd;
Bosschenhoofd - een dorp tussen Roosendaal en Etten-Leur dat Seppe als (ooit landelijk bekende) bijnaam heeft;
Stopplaats Seppe, een voormalige stopplaats aan de spoorlijn Roosendaal - Breda;